Лецитисові (Lecythidaceae) — родина порядку вересоцвіті (Ericales). Налічує 20 родів та близько 300 видів.

Список родів 
 Abdulmajidia Takhtajan 1997
 Allantoma Miers
 Asteranthos Desf.
 Barringtonia J.R.Forst. & G.Forst.
 Bertholletia Bonpl.
 Careya Roxb.
 Cariniana Casar.
 Chydenanthus Miers
 Corythophora R.Knuth
 Couratari Aubl.
 Couroupita Aubl.
 Crateranthus Baker f.
 Eschweilera Mart. ex DC.
 Foetidia Comm. ex Lam.
 Grias L.
 Gustavia L.
 Lecythis Loefl.
 Napoleonaea P.Beauv.
 Petersianthus Merr.
 Planchonia Blume

Примітки 

Вересоцвіті
Родини квіткових